Andreas Buntzen kan syfta på:

* Andreas Buntzen (1733–1810), dansk grosshandlare
 Andreas Buntzen (1781–1830), dansk grosshandlare
 Andreas Buntzen (1811–1880), dansk läkare
 Andreas Buntzen (1859–1930), dansk redaktör